Fenrir je lahko:

 Fenrir, Saturnov naravni satelit
 Fenrir, staronordijski demon
 Fenrir Siwodlack, izmišljeni lik iz serije Harry Potter